O Gwangyang Football Stadium, apelidado de Dungeon Dragon, é um estádio de futebol em Gwangyang, Coreia do Sul.

Atualmente é usado para jogos de futebol e é o estádio do Chunnam Dragons.

O estádio suporta 13.496 pessoas e foi construído em 1993.

Estádios de futebol da Coreia do Sul
Construções de Jeolla do Sul
Desporto de Jeolla do Sul
Gwangyang